Могенс Моэ (, 13 марта 1944) — датский шахматист, мастер ФИДЕ.

Один из ведущих шахматистов Дании конца 1960-х — первой половины 1970-х гг.

Многократный участник национальных чемпионатов. В 1969 г. в чемпионате Дании поделил 1—2 места с О. Якобсеном, но проиграл дополнительный матч со счетом 2½ : 3½ (+1-2=3). Также был серебряным призером чемпионата Дании 1968 г.

В составе сборной Дании участник шахматных олимпиад 1970 и 1974 гг., четырех командных первенств мира среди студентов (показал блестящий результат в 1966 г.), ряда международных матчей.

Участник юношеского чемпионата мира 1963 г.

Участник турнира северных стран 1973 г.

Постоянный участник ежегодных копенгагенских опен-турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам